Self Oscillating Adaptive Systems
 School of Oriental and African Studies – università di Londra